Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kris Goossens che ha battuto in finale Dirk Dier 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (primo turno)
 Bernd Karbacher (semifinali)
 Lars Jonsson (primo turno)
 Karol Kučera (primo turno)

 Xavier Daufresne (primo turno)
 David Prinosil (primo turno)
 Tomas Nydahl (secondo turno)
 Dmitrij Poljakov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1994